L’Association d’étude et d’information sur les mouvements religieux (AEIMR) est une association à but non lucratif, régie par le droit local sur les associations en Alsace et en Moselle. Créée le 24 février 1979 lors d’une assemblée générale constitutive tenue à Paris, elle siège actuellement à Sarreguemines (Moselle) (BP 70733, F. 57207 Sarreguemines cedex) et est présidée par Bernard Blandre. Elle s’est fixé pour objectif de contribuer à la recherche sur les mouvements religieux, à l’exclusion des religions établies, de constituer une documentation accessible aux chercheurs et de diffuser une information objective et neutre sur ce thème souvent controversé.

Activités 

Documentation : l'association réunit de nombreux documents (livres, brochures, articles, tracts, lettres...) provenant de sources très diverses, qui sont ensuite mis à la disposition des chercheurs, des auteurs de livres de recherche, des étudiants et des journalistes ;
Recherche : cette documentation et l'actualité liée aux mouvements religieux sont analysées par les membres L'AEIMR a notamment tissé des liens avec des chercheurs, sociologues ou historiens des religions, et les a parfois mis en relation ;
Information : les résultats de recherche, des comptes-rendus des derniers documents acquis ou l'actualité sont diffusés dans le bulletin mensuel Mouvements religieux ou dans des cahiers thématiques. L'association participe occasionnellement à des débats ou à des conférences.

Publications

Bulletin mensuel

Depuis 1980, le bulletin mensuel Mouvements religieux traite de tous les groupes religieux intéressés par la spiritualité, en dehors des grandes confessions. Il y suit l'actualité liée à son domaine d'étude, consacre des articles à la présentation de certains groupes particuliers, à l'histoire ou à la sociologie religieuses, signale les nouvelles parutions et propose des comptes-rendus d'ouvrages. Le supplément Création reproduit l'ensemble des déclarations légales d'organismes spirituels.

Le chercheur Sébastien Fath, membre du laboratoire Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL) au CNRS, a souligné sur son blog l'utilité de cette revue qui propose « une mine d'informations (analyses, recensions, revue de presse, etc.) ». Il ajoute : « Pour avoir moi-même, plus d'une fois, recouru à cette publication sur tel ou tel petit groupe protestant (ou para-protestant) non-conformiste, je puis certifier la fiabilité de cette publication, sur un terrain mouvant où il est bien utile de savoir “où l'on met les pieds”. »

Cahiers thématiques
Des cahiers de Mouvements religieux publie des articles de fond ou des dossiers sur un mouvement particulier :
Jean-François Mayer, Sectes chrétiennes et politique - Une approche à travers quelques exemples (XIe et XXe siècles), Cahier 1983, août-octobre, -42.
Bernard Blandre, Des Adventistes à Russell (1843-1882) - Aux origines des Témoins de Jéhovah, Cahier 1985, mars-mai, -61.
Jean-Michel Martin, Adventisme et éducation, Cahier 1986, juin-août, -76.
Jean-François Mayer, Être chrétien... et polygame ?, Cahier 1986, septembre-octobre, -78.
Frits Plancke et Michaël S. Szulczewski, Les Amish, Cahier 1987, novembre-décembre, -92.
Bernard Blandre, Attentes et débats 1873-1919 - Aux origines des Étudiants de la Bible et des Témoins de Jéhovah, Cahier 1988, mars-mai, -97. Recension
Bernard Blandre, Les débuts de l'Adventisme, Cahier 1989, mars-avril, -108. Recension
Bernard Blandre, Les Recherches généalogiques des Mormons, Cahier 1990, avril-mai, -121.
Bernard Blandre, L'Église Adventiste du Septième Jour - 1844-1920, Cahier 1991, mai-juin, -134. Recension
Régis Dericquebourg, Les groupes religieux minoritaires - Aspects et problèmes, Cahier 1992, octobre-novembre, -151.
Bernard Blandre, Les Témoins de Jéhovah, Cahier 1995, mai-juin, -182
Bernard Blandre, Aux origines des étudiants de la Bible : l'adventisme (2016).

Cahiers Sectes, Petites Églises et réseaux mystiques

Cahier , septembre-octobre 1993 :
Bernard BLANDRE, « Les davidiens et le drame de Waco »
Bernard BLANDRE et Jean-François MAYER, « Le dossier des enfants de Dieu » 
Dominique BECKER, « Les mystères d’Eleusis »
Bernard BLANDRE, « Groupement pour la méthode naturelle »

Cahier , novembre-décembre 1994 :
Jean-François MAYER, « Des templiers pour l’ère du verseau »
Bernard BLANDRE, « Les origines des enfants de Dieu »
Dominique BECKER, « Les mystères de Glycon »
Charles-Frédéric VETRIGNE, « A propos du GNOMA »

Cahier , septembre-novembre 1995 :
Bernard BLANDRE, « La place des femmes dans les minorités religieuses »
Dominique BECKER, « Adonis. L’éphémère seigneur des cycles naturels »
Bernard BLANDRE, « L’Église presbytérienne camerounaise de Paris »

Cahier , mai-juillet 1996 :
Bernard BLANDRE, « Le rapport parlementaire sur les sectes en France »
Bernard BLANDRE, « Melchisédek, des esséniens aux mormons »
Dominique BECKER, « Héliogabale, ou la révolution hénothéiste manquée d’un souverain enivré par le Soleil »
Bernard BLANDRE, « Un temple de la Golden Dawn à Clermont-Ferrand »

Cahier , septembre-novembre 1997 :
Bernard  MAGNOULOUX, « L’Église de l’unification : mouvement religieux ou politique ? »
Olivier PRUGNEAU, « Regard sur le vieux – catholicisme »
Bernard BLANDRE, « Jean DAMOTTE, Le Grand Maître »

Cahier , février-mars 1999 :
Bernard BLANDRE, « Qu’est-ce qu’une secte ? »
Jean-François MAYER, « visite d’une foire de l’ésotérisme »
Bernard BLANDRE, « La sexualité des enfants de Dieu »
Bernard BLANDRE, « L’association d’étude et d’information sur les mouvements religieux : vingt ans d’activité »
Dominique BECKER, « Maïouma : jeux érotiques et fêtes aquatiques »

Références

Voir aussi
Nouveau mouvement religieux
Secte
Centres ou instituts de recherche francophones en sociologie

Liens externes
 

Centre ou institut de recherche en sociologie
Sociologie des religions
Association ou organisme lié à la religion en France
Association française fondée en 1979